

Cinema 
The Scar – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Republic Motion Picture Mfg. Co.
The Scar – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
The Scar – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company
The Scar – cortometraggio del 1915 diretto da William Humphrey
The Scar – film del 1919 diretto da Frank Hall Crane (come Frank Crane)

Letteratura 
 La città delle navi (The Scar) – romanzo di China Miéville del 2002